Cunj (tal. Zugni), naselje koje pripada Gradu Buzetu u Istarskoj županiji. Nalazi se na pola puta između Buzeta i Roča.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 19 stanovnika.

Povijest

Spomenici i znamenitosti

Turizam

Šport

Znamenite osobe

Vanjske poveznice 
 Stranica Grada Buzeta

Izvori 

Naselja u Istarskoj županiji